Сыстыг-Хем — топонимы в Республике Тыва Российской Федерации.

 Сыстыг-Хем — река, правый приток реки Большой Енисей.
 Сыстыг-Хем — село в Тоджинского кожууне Республики Тыва, административный центр и единственный населённый пункт Сыстыг-Хемского сумона
 сумон Сыстыг-Хем, он же Сыстыг-Хемский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тоджинском кожууне
 Сыстыг-Хем — якорная стоянка (пристань) на правом берегу р. Большой Енисей (Бий-Хем)

Примечания